Il palmarès della nazionale di pallavolo maschile dell'Italia è tra i più prestigiosi a livello mondiale, contando le competizioni per selezioni seniores di FIVB, CEV e delle manifestazioni multi sportive, per un totale di 32 titoli conquistati.

Gli Azzurri hanno vinto quattro campionati mondiali, sette campionati europei, una Coppa del Mondo, una Grand Champions Cup, otto World League, una World Top Four, una World Super Challenge. Tra i trionfi manca il torneo olimpico, dove il miglior risultato sono state tre finali perse.

Pur essendo stati vinti, talvolta, con un secondo gruppo guidato da allenatori in seconda, rientrano comunque nel palmarès della nazionale seniores anche i sette titoli ai Giochi del Mediterraneo e due alle Universiadi.

Considerati anche i secondi e terzi posto, la nazionale è salita sul podio in ben settanta manifestazioni ufficiali e non ha ottenuto alcun risultato di prestigio solamente ai Giochi europei e nella Volleyball Nations League maschile, entrambe competizioni di recente introduzione.

Gran parte dei successi sono stati ottenuti sotto la guida dapprima di Julio Velasco (1989-1996), poi di Bebeto (1996-1998) e infine di Andrea Anastasi (1998-2002), quando lItalvolley riuscì a spezzare il dominio dei paesi dell'est europeo collezionando, tra il 1989 e il 2000, con una serie di trofei senza precedenti e tuttora in gran parte ineguagliati, inclusi tre campionati mondiali consecutivi. Questo gruppo di giocatori che ha contribuito al successo in quel periodo storico, è stato definito la Generazione di fenomeni.

Trofei vinti 
Dati aggiornati al 12 settembre 2022.

Competizioni ufficiali FIVB 
Nelle competizioni ufficiali della FIVB, l'Italia è al secondo posto per numero di titoli vinti, sedici, dietro al solo Brasile e davanti alla defunta nazionale dell'Unione Sovietica. 
 16 titoli

Competizioni ufficiali CEV 
Nell'unica competizione ufficiale per nazionali maschili organizzata dalla CEV, il campionato europeo, la nazionale italiana è la squadra più vincente tra quelle ancora in attività, essendosi laureata 7 volte campione d'Europa, al secondo posto assoluto per numero di titoli vinti dietro la defunta Unione Sovietica, che vinse 12 campionati.

 7 titoli

Altre competizioni ufficiali 

 9 titoli

Competizioni amichevoli 

 Goodwill Games (1990);
 Memorial Hubert Wagner (2011).

Altri piazzamenti 
Dati aggiornati al 12 settembre 2022.

Competizioni ufficiali FIVB

Competizioni ufficiali CEV

Altre competizioni ufficiali

Competizioni amichevoli 

 Memorial Hubert Wagner (secondo posto nel 2009).

Riepilogo piazzamenti

Note

Collegamenti esterni